Termenul de paralelotop se poate referi la: 
 o generalizare a paralelepipedului și paralelogramului
 o generalizare a paraleloedrului și paralelogonului (care, în principiu, include toate paraleloedrele)